Музейный переулок — наименование переулков в различных городах.

Россия 
 Музейный переулок — переулок во Владикавказе.
 Музейный переулок — переулок в Пскове.

Украина 
 Музейный переулок — переулок в Киеве.